Оллуорти — фамилия:

 Оллуорти, Джозеф (1892—1991) — американский художник.
 Оллуорти, Дориан — американская художница, приёмная дочь Джозефа Оллуорти.